Luxembourg Rundt 2017 var den 77. udgave af det luxembourgske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 31. maj til 4. juni 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Greg Van Avermaet fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Alexander Kamp kørte for Team VéloCONCEPT
 Rasmus Guldhammer kørte for Team VéloCONCEPT
 Michael Reihs kørte for Team VéloCONCEPT
 Mads Rahbek kørte for Team VéloCONCEPT
 Kasper Asgreen kørte for Team VéloCONCEPT
 Michael Carbel kørte for Team VéloCONCEPT
 Andreas Hyldgaard Jeppesen kørte for Team VéloCONCEPT
 Nicolaj Steen kørte for Team VéloCONCEPT

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017